De Rally van Corsica 1982, formeel 26ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 26e editie van de rally van Corsica en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1982. Het was de 104e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Verslag 
De asfalt afspraak van de kalender werd een prooi voor specialist Jean Ragnotti in de Renault 5 Turbo, die daarmee zijn tweede WK-rally zege uit zijn carrière zou boeken. De exotische Ferrari 308 GTB van voormalig winnaar Jean-Claude Andruet bleek vanaf de start zijn voornaamste bedreiger en Andruet leidde tot halverwege de eerste etappe. Ragnotti nam hierna het stokje over en verloor de leiding niet meer, maar Andruet bleef lange tijd in het spoor totdat verkeerd bandenschoeisel tijdens een regenstorm hem veel tijd zag verliezen. Toen zijn koppeling het tijdens de slotetappe het ook nog eens begon te begeven was een tweede plaats het maximaal haalbare. De strijd om plaats drie werd tot het eind uitgevochten tussen Walter Röhrl en Bernard Béguin, en het was Béguin die in een sterk optreden de voormalig wereldkampioen zou verslaan om de laatste podiumtrede. Röhrl deed hoe dan ook weer goede zaken voor het kampioenschap, aangezien Audi hier een slecht verloop kende met Hannu Mikkola die al na de eerste proef met een technisch probleem uit koers lag, terwijl Michèle Mouton niet verder kwam dan plaats zeven. De rally zag ook het debuut van de eerste op maat gebouwde Groep B-auto: de Lancia Rally 037, die in de handen van Markku Alén en Attilio Bettega de eerste meters maakte in het WK. Alén, die al vanaf de openingsfase gehinderd werd door ophangingsproblemen, eindigde redelijk anoniem negende. Bettega excelleerde daarentegen en handhaafde een top drie positie totdat hij aan het begin van de tweede etappe op hoge snelheid zwaar zou verongelukken. De hele voorzijde van zijn auto werd daarbij vernietigd en Bettega liep meerdere breuken in zijn beide beden op. Verstrikt in zijn cockpit moest het dak opengeknipt worden om hem uit het wrak te tillen, en het zou vervolgens nog een jaar duren voordat hij weer competitie zou zien.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Cors
Rally van Corsica